The Decision – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
The Decision – cortometraggio del 1915 diretto da Henry Otto
The Decision – cortometraggio del 1918 prodotto dalla Vitagraph Company of America